O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1964 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 13ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Os clubes "Escuintla" e "Antigua" foram rebaixados para o Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1965-66 - Segunda Divisão

Participantes

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1964 na Guatemala